Vallot se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean Nicolas Vallot
 Joseph Vallot